Інформац́ійний бі́знес (ІБ) – порівняно нова сфера с. Термін "бізнес" (business – діло, справа, ділові відносини між людьми, або відносини між учасниками діла) – це діяльність, здійснювана приватним особами, підприємствами чи установами з виробництва або придбання і продажу товарів чи наданню послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші для взаємної вигоди зацікавлених осіб чи організацій.

Основні функції ІБ

Див. також 
 Бізнес
 Підприємництво

Посилання
<li>http://studentam.kiev.ua/content/view/776/81/ Економіка та організація інформаційного бізнесу (Лазарєва С.Ф.)
Розділ 5. Інформаційний бізнес та господарське середовище 143
5.1. Сутність інформаційного бізнесу 143

Підприємництво
Електронна економіка